David Waltner-Toews (* 1948, [?]), vétérinaire, épidémiologiste, essayiste, poète, romancier canadien; spécialiste de la santé de l'écosystème, et de l'épidémiologie des maladies d'origine hydrique et alimentaire, et les zoonoses (en)
 Johann Waltner (1900, Vienne  1987, Klosterneuburg), politicien autrichien (de)
 Róbert Waltner (* 1977, Kaposvár), joueur de football hongrois
 Willi Waltner (1934, Köln  1966, Köln), lutteur allemand (de)

Voir aussi 
 Weltner
 Waldner

Patronyme allemand